«За закрытыми дверями» / «Huis clos» — пьеса Жан-Поля Сартра (1943)

Адаптации пьесы Сартра 
 «За закрытыми дверями» / «Huis clos» (1954) — французский кинофильм Жаклин Одри / Jacqueline Audry с Арлетти
 «За закрытыми дверями» / «No Exit» (1962) — американо-аргентинский фильм Теда Данилевского / Tad Danielewski
 «За закрытыми дверями» / «Huis clos» (1965) — французский телефильм Мишеля Митрани / Michel Mitrani
 «За закрытыми дверями» / «Huis clos» (2005) — французский телефильм Жана-Луи Лоренци / Jean-Louis Lorenzi
 «За закрытыми дверями» / «No Exit» (2006) — американский короткометражный фильм Этьена Каллоса / Etienne Kallos

Другие значения 
 «За закрытыми дверями» / «Behind Closed Doors» — американский телевизионный сериал 1958 года
 «За закрытыми дверями» / «Behind Closed Doors» (1980) — название альбома группы «Secret Affair»

Ссылки 
 «За закрытыми дверями» (англ.) на IMDb